Tebuk kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Tebuk, administrativ by, Nusa Tenggara Timur,

Saudiarabien 

 Tabūk (provinshuvudstad i Saudiarabien), Tabuk, 

Robotskapade Indonesienförgreningar
Robotskapade Saudiarabienförgreningar